La Coupe d'Ukraine de football 2001-2002 est la  de la compétition. Elle voit la victoire en finale du Chakhtar Donetsk contre le Dynamo Kiev.

Huitièmes de finale 
Les matchs aller sont joués entre le 20 et le 22 octobre 2001 tandis que les matchs retour sont joués le 27 octobre 2001.

Quarts de finale 
Les matchs aller sont joués les 4 et 5 novembre 2001 tandis que les matchs retour sont joués les 17 et 26 novembre 2001.

Demi-finales 
Les matchs aller sont joués le 4 avril 2002 tandis que les matchs retour sont joués le 2 mai 2002.

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 2001-2002 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 2001-2002 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 2001-2002 sur le site de la RSSSF.

2001-2002
Ukraine
Sport en Ukraine en 2001
Sport en Ukraine en 2002